Brebes (plaats) 
 Brebes (onderdistrict) 
 Brebes (regentschap)